Shaker Al-Shujaa (2 de agosto de 1972) é um ex-futebolista profissional saudita que atuava como goleiro.

Carreira 
Shaker Al-Shujaa se profissionalizou no Al Shabab.

Seleção 
Shaker Al-Shujaa integrou a Seleção Saudita de Futebol na Copa Rei Fahd de 1992, na Arábia Saudita.

Títulos 
 Arábia Saudita 
Copa Rei Fahd de 1992: - Vice
Copa da Ásia de 1992: - Vice

Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1992
Futebolistas da Copa da Ásia de 1992